Maraton w Monachium – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Monachium, w Niemczech. Pierwsza edycja maratonu w Monachium odbyła się 8 maja 1983 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Monachium:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Monachium
Zawody sportowe w Monachium